Marie d’Orléans peut désigner plusieurs princesses :
 Marie d'Orléans (1457-1493), fille aînée du prince et poète Charles d'Orléans, sœur de Louis XII et épouse de Jean de Foix, comte d'Étampes ;
 Marie d'Orléans (1625-1707), fille d'Henri II d'Orléans, duc de Longueville, princesse de Neuchâtel; duchesse de Nemours par son mariage avec Henri II de Savoie-Nemours ;
 Marie d'Orléans (1813-1839), deuxième fille de Louis-Philippe , duchesse de Wurtemberg par mariage et sculptrice ;
 Marie d'Orléans (1865-1909), arrière-petite-fille de Louis-Philippe I, princesse de Danemark ;
 Marie d'Orléans (1959-), fille aînée d'Henri d’Orléans, princesse de Liechtenstein.
 'Marie d'Orléans', un cultivar de rosier.

Homonymie de personnes
Homonymie capétienne